Michael McCormack ist der Name folgender Personen

* Michael McCormack (Politiker) (* 1964), australischer Politiker 
 Michael McCormack (Triathlet) (* 1960), US-amerikanischer Triathlet
 Michael L. McCormack (1847–1922), US-amerikanischer Schiffskapitän, Geschäftsmann, Bankier, Großgrundbesitzer und Politiker

Siehe auch:

 Mike McCormack